Siegfried von Weimar-Orlamünde ist der Name folgender Personen:

 Siegfried I. (Weimar-Orlamünde) (um 1075–1113), Pfalzgraf bei Rhein und Graf von Weimar-Orlamünde
 Siegfried II. (Weimar-Orlamünde) (1107–1124), Graf von Weimar-Orlamünde und Titular-Pfalzgraf bei Rhein
 Siegfried III. (Weimar-Orlamünde) (um 1155–1206), Graf aus dem Geschlecht der Askanier